Змагання в одиночному розряді серед жінок на турнірі Medibank International 2007 тривали з 7 по 13 січня 2007 року.

Жустін Енен була чемпіонкою попереднього року, але цього разу не брала участі.

У фіналі Кім Клейстерс перемогла Єлену Янкович з рахунком 4–6, 7–6, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Амелі Моресмо (чвертьфінал)
  Світлана Кузнецова (2 коло)
  Кім Клейстерс (переможниця)
  Надія Петрова (2 коло)
  Мартіна Хінгіс (1 коло)
  Олена Дементьєва (2 коло)
  Патті Шнідер (2 коло)
  Ніколь Вайдішова (півфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Medibank International website 

Medibank International
Medibank International 2007